Апокалиптическая литература — жанр пророческих писаний, который развивался в еврейской литературе, главным образом периода Второго Храма, и был популярен среди милленаристских ранних христиан.

«Апокалипсис» ( — раскрытие, откровение) означает «откровение» о том, что было ранее неизвестным и не могло быть известным до этого откровения. Как жанр апокалиптическая литература открывает подробности видений о конце времен, о том, что может случиться в будущем, как показано было в видении или устном откровении небесного посланника или ангела. Апокалиптическая литература иудаизма и христианства охватывает значительный период, от Вавилонского плена вплоть до конца средних веков.

Ветхий Завет

Канонические тексты 
Прото-апокалиптические

 Исаии 24-27; 33; 34-35
 Иеремии 33:14-26
 Иезекииля 38-39
 Иоиля 3:9-17
 Захарии 12-14

Апокалиптические
 Даниила 7-12

Неканонические тексты 

 Откровение Авраама
 Апокалипсис Адама
 Апокалипсис Варуха (греч.)
 Апокалипсис Варуха (сирийский)
 Апокалипсис Варуха (эфиопский)
 Апокалипсис Даниила
 Апокалипсис Даниила (греч.)
 Апокалипсис Илии
 Апокалипсис Ездры (греч.)
 Апокалипсис Ламеха
 Апокалипсис Метатрона
 Апокалипсис Моисея
 Апокалипсис Седраха
 
 Книга Зоровавеля

Новый Завет

Канонические тексты 
 Евангелие от Матфея 24 гл.
  (Матф. 25:31-46)
 Евангелие от Марка 13 гл.
 Второе послание к Фессалоникийцам 2 гл.
 Книга Откровение

Неканонические тексты 

 
 
 Откровение Мефодия Патарского
 Апокалипсис Павла
 Апокалипсис Павла (коптский)
 Апокалипсис Петра
 Апокалипсис Петра (гностический)
 :en:Apocalypse of Samuel of Kalamoun
 
 
 Апокалипсис семь небес

См. также 
 Библейские пророчества

 
Христианская эсхатология
Иудейская эсхатология